Сильное:

 Сильное — село на Украине, находится в Киверцовском районе Волынской области.
 Сильное — село на Украине, находится в Любомльском районе Волынской области.